Kyle Nakazawa (Torrance, 16 de março de 1988) é um ex-futebolista norte-americano, que atuava como meio-campista. Possui ascendência japonesa.

Como a maioria dos jogador de futebol de seu país, iniciou a carreira em torneios universitários. Seu primeiro clube foi o San Fernando VQ, em 2007. Atualmente, Nakazawa defende o Los Angeles Galaxy.

Futebolistas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência japonesa